Farkas János
Farkas János, boldogfai (c. 1680. – †1724.) jogász, Zala vármegye helyettes főszolgabírája, birtokos.
Farkas János, farkasfalvi és újfalusi (1719–1789) nyelvtanár.
Farkas János (18. század) barlangkutató
Farkas János, boldogfai (1741–1788), Zala vármegye főjegyzője.
Farkas János (1754–1812) református lelkész
Farkas János Nepomuk, boldogfai (1774–1847) táblabíró, Zala vármegye helyettes alispánja.
Farkas János (1780–1825) római katolikus pap
Farkas János (1789–1820) színész
Farkas János, aranyosmaróti és románfalvi (1821–1886) Jászberény város első polgármestere
Farkas János balatoni (1824–1908) honvédtiszt, Kerekegyháza alapítója
Farkas János (1869–1898) hegedűművész
Farkas János (1882–1919) tóti születésű kommunista pártmunkás
Farkas János (1893–1919) csurgói születésű kommunista pártmunkás
Farkas János (1928–2010) romániai magyar újságíró, pedagógiai író
Farkas János (1933–2016) szociológus, egyetemi tanár szociológus, egyetemi tanár
Farkas János (1942–1989) olimpiai bajnok labdarúgó
Farkas János (1984) labdarúgó

hasonló nevűek
Farkas János Chrysostom (1794–1850) piarista rendi pap, tanár, költő